Juan Alvarado puede referirse a:

 Juan Alvarado y del Saz (político español).
 Juan Luis Alvarado (político argentino).
 Juan Alvarado Marín (futbolista mexicano).
 Juan Alvarado Cornelio (Gobernador regional de Huanuco 2019-2022).